Пинолапа има више значења:

 Пинолапа (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пинолапа (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику